Виза може да се отнася до:

 Виза за пътуване
 Виза за проектиране
 Виза – град в Турция
 „Visa“ – северноамериканска компания, оператор на системи за електронни разплащания
 Виза, средновековно селище в днешната местност Иракли в България